Дебрецени () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Дебрецени, Андраш (род. 1989) — венгерский футболист.
 Дебрецени, Пол (1932—2008) — американский литературовед.